Lacerta taeniolata est un synonyme attribué à deux espèces de reptile :
 Lacerta taeniolata White, 1790 est un synonyme de Ctenotus taeniolatus (White, 1790) ;
 Lacerta taeniolata Smith, 1838 nec White, 1790 est un synonyme de Nucras taeniolata (Smith, 1838).

Synonyme de sauriens (nom scientifique)
Lacertidae
Sphenomorphinae